Крицман — еврейская фамилия.
 Крицман, Виктор Абрамович (1939—2011) — советский и немецкий химик, историк химии, доктор химических наук.
 Крицман, Давид Эммануилович (Скалов, 1894—1838) — советский военный и политический деятель, дипломат.
 Крицман, Лев Натанович (1890—1938) — советский экономист.
 Крицман, Мария Григорьевна (1905—1971) — советский учёный-биохимик, энзимолог, специалист по азотистому обмену.